Sidney Chouraqui (1914-2018), avocat et résistant français
Sidney Chouraqui (né en 1975), rameur d'aviron français